Ні́ксон () — прізвище або топонім.

Персоналії 
 Ніксон (прізвище) — список відомих носіїв прізвища.

Топоніми

Ніксон — місто, штат Техас
 Ніксон — переписна місцевість, штат Невада
 Ніксон — переписна місцевість, штат Пенсільванія

Інше 
 Ніксон (фільм)
 Доктрина Ніксона
 Фрост проти Ніксона (фільм)